Alle kleuren is het tweede album van de Vlaamse meidengroep K3. Het album kwam uit op 12 september 2000.

Geschiedenis 
De hoogste positie in Nederland in de Album Top 100 was plaats nummer 1 en stond 81 weken in de Album Top 100 waarvan 4 weken op positie nummer 1. De hoogste positie in België in de Ultratop 50/100 was plaats nummer 1 en stond 66 weken in de Ultratop 50/100 waarvan 6 weken op positie nummer 1. Op 7 juli 2008 kwam het album opnieuw uit met een extra cd erbij met meezingversies van alle nummers.

Er bestaat een gelimiteerde editie van het album, waar "De gordel is er weer" niet op staat, maar waar op de bonus-cd (waar verder een aantal karaokeliedjes op staan) de nummers "Ster aan de hemel" en "Stapelgek" zijn toegevoegd.

Tracklist 
 Alle kleuren (3:38)
 Hippie shake (2:32)
 Yippee yippee (3:20)
 Leonardo (3:13)
 Oma's aan de top (3:23)
 1,2 doe met me mee (3:52)
 Miljoen (3:29)
 Laat de wind maar waaien (3:29)
 Om te dromen (3:52)
 Ik schreeuw het van de daken (3:26)
 Jongens zijn gek (3:14)
 Doe maar (3:28)
 De gordel is er weer (3:28)

Hitnotering 
Nederlandse Album Top 100

Vlaamse Ultratop 50/100

Muziekalbum uit 2000
Muziekalbum van K3